Oblo Brdo je ime več naselij:
 Oblo Brdo, Bosna in Hercegovina,
 Oblo Brdo, Črna gora.